Sinesi de Cirene, escriptor cristià dels segles IV i V.
 Sinesi Escolastic, escriptor grec fenici.
 Sinesi o Pseudo-Sinesi, nom d'un tractat en grec sobre febres publicat el 1749